Ліньє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 100 км на південь від Орлеана, 25 км на північ від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 141 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 335,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ліньє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ліньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр